Ebbe steht für:
 Ebbe, eine der Gezeiten
 Ebbe, Forsthaus, Ortsteil von Attendorn, Nordrhein-Westfalen
 Ebbe-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika 
 Ebbegebirge, in Nordrhein-Westfalen 
 Ebbe (Hemche) (GKZ: 27664622), linker Nebenfluss der Hemche in Nordrhein-Westfalen.
 Ebbe (Lister) (GKZ: 27664616), linker Nebenfluss der Lister in Nordrhein-Westfalen.
 Ebbe (Vorname), männlicher Vorname

Ebbe ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Ebbe (1868–1941), schwedischer Bildhauer
 Søren B. Ebbe (* 1966), dänischer Filmeditor

EBBE steht für:
 Militärflugplatz Beauvechain (ICAO-Code), belgischer Militärflugplatz

Siehe auch:
 Schjelderup-Ebbe
 Ebe

Abkürzung